Гео́рг Корнелий Адальберт фон дер Ма́рвиц (; , , провинция Померания, королевство Пруссия (ныне — , Поморское воеводство, Польша) — ) — германский военный деятель, кавалерийский генерал, участник Первой мировой войны.

Биография 
Георг фон дер Марвиц вступил в германскую армию в 1875 году. В 1883—1886 годах посещал Военную академию, до 1900 года командовал пехотным полком, затем служил начальником штаба XVIII корпуса. Перед началом Первой мировой войны находился в должности генерал-инспектора кавалерии.

Первая мировая война 
С началом войны в 1914 году служил на Западном фронте, командовал германскими войсками в битве при Халене. Командовал 2-я кавалерийским корпусом, отличившимся в ходе Приграничного сражения. После этого был переведён на Восточный фронт, получил командование над вновь сформированным XXXVIII резервным корпусом, который принял участие в Мазурском сражении зимой 1915 года. Затем был переведён на юг, где руководил боевыми операциями против русских войск совместно с австро-венгерской армией. 7 марта 1915 года был награждён высшей военной наградой Пруссии — орденом «Pour le Mérite».

Оправившись после болезни осенью 1915 года, продолжил службу на Западном фронте в качестве командира VI корпуса. Находился на Восточном фронте во время Брусиловского наступления летом 1916 года.

С 6 октября 1916 года — адъютант кайзера Вильгельма II. В декабре 1916 года оставил этот пост и принял командование 2-й армией на Западном фронте.

В ноябре 1917 года командовал германскими войсками в битве при Камбре, первом в истории сражении, в котором в массовом количестве были задействованы танки.

С сентября 1918 года командовал 5-й армией, руководил германскими войсками в Сен-Миельской операции.

После войны 
После окончания войны вышел в отставку. Скончался 27 октября 1929 года в возрасте 73 лет.

Литература

Примечания

Ссылки 

 Биография Георга фон дер Марвица на сайте «Хронос»
 Georg von der Marwitz 

Командующие армиями в Первой мировой войне (Германия)
Генералы кавалерии (Пруссия)
Кавалеры Военного ордена Святого Генриха
Кавалеры Большого креста ордена Красного орла
Кавалеры ордена Дома Гогенцоллернов